Badkapel kan verwijzen naar een van de volgende kerken in Scheveningen

 Badkapel (1874) - Oude Badkapel
 Nieuwe Badkapel